Huber:
 Anja Huber
 Ioan Huber-Panu
 Kurt Huber
 Robert Huber

Nume de familie germane
Nume de familie ocupaționale